Howard Davis – atleta giamaicano
Howard Davis – pugile statunitense